Rosochate peut désigner en Pologne :
 Rosochate, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Rosochate, village du powiat de Bieszczady, dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Rosochate, village du gmina de Grabowo.